Gronda steht für:
 Gronda (Unternehmen), österreichisches soziales Netzwerk und Jobbörse
 Gronda di Ponente, Autobahnprojekt bei Genua, siehe Passante di Genova

Gronda ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Baeten Gronda (* 1981), belgischer Journalist und Schriftsteller